Faurelina är ett släkte av svampar. Faurelina ingår i familjen Chadefaudiellaceae, ordningen Microascales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Faurelina